L'édition 2016 du tournoi de tennis d'Hawaï se déroule du 21 au  à Honolulu, sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Catherine Bellis remporte le simple dames. En finale, elle bat Zhang Shuai, décrochant à cette occasion le premier titre de sa carrière dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Eri Hozumi et Miyu Kato.

Faits marquants

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Hawaï
 Saison 2016 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2016
Honolulu
Sport aux États-Unis en novembre 2016
Tennis en novembre 2016
Tennis aux États-Unis en 2016